Lachambre steht für:

 Lachambre, Gemeinde in Lothringen

Lachambre ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Lachambre (1846–1904), französischer Ballonfahrer
 Vincent Lachambre (* 1980), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:

 La Chambre (Begriffsklärung)